Osoby o tym nazwisku:
 Dionizy (Chitrow) – prawosławny biskup
 Stiepan Chitrow – radziecki polityk, minister budownictwa rolnego